Stahlfeder steht für:

 Schreibfeder aus Stahl, siehe Schreibfeder #Geschichte
 Stahlfeder für Fahrzeuge, siehe Federung (Fahrzeug) #Bauformen
 Feder aus Federstahl, siehe Feder (Technik)